

Persone 

 Chris Lemmon – attore statunitense
 Dan Lemmon – effettista neozelandese
 Jack Lemmon – attore statunitense
 Sydney Lemmon – attrice statunitense

Altro 

 Lemmon – centro abitato del Dakota del Sud
 Lemmon Valley-Golden Valley – localitaà nella Contea di Washoe nello stato del Nevada
 Mount Lemmon – montagna dell'Arizona
 Mount Lemmon Survey – programma di ricerca astronomica
 Osservatorio di Monte Lemmon – osservatorio astronomico

Pagine correlate 

Lemon